Soma peut désigner :

Biologie 
 le péricaryon ou corps cellulaire, partie centrale d'un neurone.
 l'ensemble des cellules somatiques d'un individu.

Musique 
 le nom du groupe de rock français Soma.
 une chanson du groupe Smashing Pumpkins, de The Strokes, de Deadmau5, de Prometheus ou de Stéphane Mondino.
 Soma, titre du premier album du groupe français Eths.
 Soma, titre du quatrième album du groupe de rock psychédélique/stoner allemand .
 Soma, titre du second album du groupe de  américain Windhand.
 le musicien Stephen O'Malley.
 Soma Quality Recordings, un label de musique électronique qui a notamment sorti les premiers maxis de Daft Punk.
 la composante d'un nom de groupe français rock indépendant somabogota.
 le titre de la deuxième chanson de Disiz La Peste de son album Pacifique.

Géographie 
 le mausolée d'Alexandre le Grand à Alexandrie (Sôma).
 SoMa, parfois orthographié Soma, est la contraction de South of Market, un quartier de San Francisco situé au sud de Market Street.
 Soma, une commune rurale du Burkina Faso.
 Soma-Peulh, une localité du Burkina Faso
 Sōma, une ville japonaise dans la préfecture de Fukushima.
 Soma, une ville et un district de Turquie.
 Soma, une ville de Gambie.

Patronyme 
 Soma, la première souveraine du Cambodge qui aurait régné au . 
Enrica Soma (1929-1969), mannequin et première danseuse américaine.
Mitsuko Sôma, personnage fictif de l'univers de Battle Royale.
Naoki Sōma (né en 1971), footballeur japonais.
Ragnvald Soma (né en 1979), footballeur norvégien.
Takahito Soma (né en 1981), footballeur japonais.
 Soma Cruz, personnage principal de Castlevania Aria/Down of Sorrow.

Autres 
 Soma est un deva (divinité) du védisme.
 Soma est une boisson rituelle de l'hindouisme.
 Dans le roman Le Meilleur des mondes d'Aldous Huxley, le Soma est une drogue légale aux propriétés psychotropes multiples.
 Le Cube Soma, un casse-tête.
 SOMA est un jeu vidéo développé par le studio Frictional Games et sorti en 2015.
 Le Soma est la source de pouvoir des Qwaser dans Seikon no Qwaser.
  une entreprise californienne fondée en 2012.
SOMA (Société d'Outillage Machines et Affûtage) était une entreprise du bassin Stéphanois crée en 1932 par Jean Servanton.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme